Hakataramea bezeichnet
 Hakataramea River, Zufluss des Waitaki River in Neuseeland 
 Hakataramea (Neuseeland), Ort in Neuseeland 
 Hakataramea Downs, Ort in Neuseeland